Ханты-Мансийский автономный округ — Югра включает следующие населённые пункты:
 40 городских населённых пунктов (в списке  выделены оранжевым цветом), в том числе
 16 городов,
 24 посёлка городского типа;
 165 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства АО: 14 городам окружного значения и 9 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 13 городских округов и 9 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города окружного значения

город Белоярский 

С точки зрения муниципального устройства входит в состав Белоярского муниципального района.

город (городской округ) Когалым

город (городской округ) Лангепас

город (городской округ) Мегион

город (городской округ) Нефтеюганск

город (городской округ) Нижневартовск

город (городской округ) Нягань

город (городской округ) Покачи

город (городской округ) Пыть-Ях

город (городской округ) Радужный

город (городской округ) Сургут

город (городской округ) Урай

город (городской округ) Ханты-Мансийск

город (городской округ) Югорск

Районы

Белоярский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Белоярского района и города окружного значения Белоярского образован Белоярский муниципальный район.

Берёзовский

Кондинский

Нефтеюганский

Нижневартовский

Октябрьский

Советский

Сургутский

Ханты-Мансийский

См. также 
 Административно-территориальное деление Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
 Городские населённые пункты Ханты-Мансийского автономного округа

Примечания 

ХМАО